Lyngby ist der Name einer Vielzahl von Orten in Dänemark:
Lyngby (Give Sogn), ein Dorf der Vejle Kommune in der Region Syddanmark
Lyngby (Grenå Sogn), ein Dorf der Norddjurs Kommune in der Region Midtjylland
Kongens Lyngby, Ort der Lyngby-Taarbæk Kommune in der Region Hovedstaden
Lyngby (Løkken-Vrå Sogn), ein Dorf der Hjørring Kommune in der Region Nordjylland
Lyngby (Skørping Sogn), ein Dorf der Rebild Kommune in der Region Nordjylland
Lyngby (Århus Kommune), ein Dorf der Århus Kommune in der Region Midtjylland

Lyngby ist die Kurzbezeichnung des dänischen Fußballvereins Lyngby BK.

Lyngby ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Lyngby Jepsen (1920–2001), dänischer Schriftsteller